Суперліга Данії сезону 2006–2007 — 17-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став Копенгаген.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Оденсе взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як переможець Кубка Данії 2006—2007.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Данії на soccerway 
 Суперліга Данії на rsssf  

2006-2007
Данія
Данія
2006 у Данії
2007 у Данії